A competição de pista normal individual masculino do salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi disputada Snow Ruyi National Ski Jumping Centre, em Zhangjiakou, nos dias 5 e 6 de fevereiro.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+8).

Resultados

Qualificação

Final

Individual em pista curta